Новые Поляны, ранее известна как Новая Поляна — обезлюдевшая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-западной части района, в лесной местности.

Уличная сеть не развита.

История 
Во время Великой Отечественной Войны деревня была оккупирована, молодёжь была угнана в фашистскую Германию, местные жители работали на станции Новоселье.

До марта 2005 года деревня Новые Поляны входила в Молодейскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Новые Поляны, вместе с другими селениями упраздненной Молодейской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Был развит вывоз леса и деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Новые Поляны — 181160; расположено в д. Молоди.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Ближайшая железнодорожная станция Новоселье — на линии Санкт-Петербург — Псков Октябрьской железной дороги.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района